Eerste divisie (mannenhandbal) 2006/07
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2006/07